L'Espagne compte  au  contre  au , selon les chiffres de l'Institut national de la statistique espagnol (INE). La population a baissé pour la troisième année consécutive.
Selon l'INE pour la première fois dans l'histoire du pays les décès l'ont emporté sur les naissances.

La densité de population est de  en 2013, très inégalement répartie : la majorité se concentre sur les côtes et dans la région communauté de Madrid.

Au , on recense en Espagne  soit 11,7 % de la population totale, alors que leur nombre était de  en 1998. L'Espagne est ainsi devenue en quelques années un des premiers pays d'immigration de la planète. Cependant, dès la fin de l'année 2008, avec l'irruption de la crise économique mondiale, le mouvement d'immigration ralentit fortement, et s'inversa même pour de nombreuses nationalités, une partie des immigrés désormais sans travail retournant dans leur pays d'origine. Au premier janvier 2014, le nombre d'étrangers s'établit à , il a baissé de 9,8 % en un an et représente 10,7 % de la population totale.

En l'absence d'immigration ou de rebond de la natalité, la population de l'Espagne pourrait passer de  d'habitants d'ici 2100.

Évolution de la population espagnole 
Selon les chiffres de l'INE :

Mouvement naturel de la population 

La fécondité des femmes espagnoles, maximale entre 1960 et 1975, subit dès 1976 une forte baisse jusqu'à la fin des années 1990 (1998).
Le pourcentage d'enfants nés de mère étrangère se montait à 13,8 % en 2004, en augmentation de 13,1 % par rapport à 2003. Le nombre de ces enfants était de . Pour 2008, les chiffres provisoires de l'INE attribuent pas moins de  à ces mères, soit plus de 20 % du total des naissances du pays.

À l'instar de la majorité des pays européens, sauf redressement majeur très improbable de la fécondité des femmes espagnoles, le pays serait confronté à une décroissance démographique majeure d'ici 2030-2040 (crash démographique). Seule une immigration importante semble à même de l'éviter. C'est bien ce qui s'est produit depuis le début du  jusqu'en 2012. Mais le solde migratoire s'est ensuite inversé :  départs contre  arrivées en 2014 selon l'INE ; les départs sont nombreux parmi les immigrés sud-américains, mais aussi les espagnols eux-mêmes, dont  se sont expatriés contre  revenus en 2014.

Baisse de la population dans les années à venir ?

Selon un rapport de 2015, l'Espagne devrait perdre 1 million d'habitants d'ici 2029 à cause de deux facteurs, la faible natalité, et l'émigration des jeunes diplômés vers des pays économiquement en meilleure santé.

Agglomérations urbaines principales 

Les agglomérations urbaines suivantes dépassaient les  au  janvier 2005 :

Évolution de la population des communautés et des provinces

Évolution de la population des communautés autonomes

Évolution de la population des provinces

Répartition de la population 

Victime de l'exode rural, une partie de l'Espagne est marquée par une faible densité de population. C'est le cas notamment de la Serranía Celtibérica.

Fécondité 

Le taux de fécondité est le nombre moyen d'enfants mis au monde au cours d'une année par l'ensemble des femmes d'une population. Un taux de fécondité d'au moins 2,06 est nécessaire pour assurer le simple remplacement des générations, dans les conditions de mortalité régnant aujourd'hui en Espagne, l'un des pays du monde où la mortalité est minimale. Cela signifie que chaque femme doit avoir en moyenne  au cours de sa vie, nombre nécessaire pour qu'en moyenne  soient remplacées par 100 filles. Il faut en effet tenir compte du fait qu'il naît approximativement 105 garçons pour 100 filles, et que tous les bébés n'arriveront pas à l'âge de la reproduction, puisqu'il en meurt un certain nombre en cours de route et surtout au cours de la première année. C'est la mortalité infantile, dont le taux pour l'Espagne valait 3,77 pour mille en 2006.

Indice de fécondité depuis 1960 :

Évolution de la fécondité des communautés autonomes 

La fécondité des femmes espagnoles est l'une des plus basses de l'Union européenne, mais le taux de fécondité n'est pas homogène dans toutes les régions du pays. L'Espagne orientale et sud-orientale qui jouxte la Méditerranée et qui bénéficie d'un important boom économique et de ce fait d'une immigration intense, s'en sort nettement mieux que le reste du pays. Par contre les régions économiquement moins bien loties de l'ouest et surtout du nord-ouest du pays connaissent un niveau de fécondité extrêmement bas. Ainsi, avec moins d'un enfant par femme depuis la fin des années 1980, les Asturies sont au même niveau que Macao, Hong-Kong et la Corée du Sud. Mais la situation est semblable au Pays basque, en Castille-et-León, en Cantabrie, aux îles Canaries et encore plus accentuée en Galice. À part les îles Canaries dont la démographie est soutenue par une intense immigration, l'ensemble des autres régions citées, qui ne bénéficient guère d'un courant d'immigration, devraient perdre la moitié de leur population d'ici le milieu du siècle (migrations non comprises), si du moins rien ne change du point de vue de la fécondité.

Taux net de reproduction 

Le taux net de reproduction est l'indicateur démographique qui mesure le degré de remplacement d'une génération par la suivante. Le remplacement est assuré si le taux net vaut 1,00 au moins. S'il est inférieur à 1,00, il y aura baisse de la population, et cette baisse sera d'autant plus forte que le taux est bas. Pour l'Espagne, le taux net de reproduction valait 0,663 en 2006. Cela implique, si ce taux se maintient dans le futur et sans migrations, une baisse des naissances de 33,7 % d'ici trente ans (en 2036) et en conséquence une diminution de 33,7 % du nombre d'habitants du pays, tous les trente ans.

Politique familiale 

À partir du 3 juillet 2007, une prime de naissance de  euros est versée à tous les parents pour autant qu'ils résident légalement en Espagne. Appliquée au nombre de naissances enregistrées en 2006, cette mesure a un coût approximatif de 1,2 milliard d'euros, facilement finançable dans ce pays où le budget affichait un surplus de  annuellement.

Auparavant, l'Espagne avait une politique de soutien aux familles quasi inexistante. Une allocation familiale de  annuellement par enfant mineur à charge, était versée, et uniquement aux familles les plus modestes. En outre, une prime d'environ  était versée pour la naissance d'un enfant. À part cela, il n'y avait pas d'aide publique à la famille.

Cependant, l'État-providence reste peu développé en Espagne : le pays possède un taux de prélèvements obligatoires peu élevé (37 % du PIB) et les dépenses sociales parmi les plus faibles de la zone euro (20,3 % du PIB).

Les allocations familiales ne sont versées qu'aux familles dont le revenu ne dépasse pas les  par an. Le montant de cette aide est de  par enfant et par mois. La sécurité sociale attribue en outre  par mois aux mères d'enfant de moins de  lorsqu'elles travaillent. Il existe peu de garderies publiques et elles sont réservées aux foyers les plus modestes. Le système espagnol ne prévoit aucune aide pour la garde d'enfant à domicile.

Dans pareil contexte, au sein d'un pays développé où le coût de la vie est élevé, l'effondrement de la natalité de ces dernières décennies n'a rien d'étonnant et se comprend aisément, l'arrivée d'un enfant engendrant presque toujours une chute très sensible du niveau de vie.

Immigration 

Entre 2001 et 2006, le pays a accueilli une moyenne de  par an. En janvier 2008,  de personnes, soit 11,5 % de la population espagnole, étaient de nationalité étrangère. La crise économique mondiale de 2008 a fait reculer depuis les années 2010 le nombre d'étrangers, le faisant passer à 10,7 % de la population totale.

Enjeux liés à l'immigration clandestine 

Le gouvernement Zapatero a régularisé environ  clandestins entre février et mai 2005. Certains pays membres de l'espace Schengen, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, ont critiqué cette mesure car les immigrés munis de papiers délivrés par l'Espagne peuvent ensuite circuler librement dans les autres pays.

La majorité des immigrants qui arrivent en Espagne proviennent d'Amérique latine (36,21 %), suivie de l'Europe Occidentale (21,06 %), de l'Europe de l'Est (17,75 %) et enfin du Maghreb (14,76 %). Les étrangers originaires de l'Afrique, et plus particulièrement d'Afrique subsaharienne, ainsi que de l'Asie ne constituent qu'une part fort minoritaire des arrivées.

L'arrivée de clandestins africains sur les îles Canaries a été médiatisée. Au cours des cinq premiers mois de 2006, plus de  illégaux ont débarqué sur les côtes de cet archipel espagnol. Le Premier ministre a dû répondre aux attaques de l'opposition sur cette question et a demandé le soutien de l'Union européenne. Celle-ci a promis l'envoi de patrouilles aéronavales afin de surveiller la région. D'autre part, le gouvernement espagnol a renforcé sa collaboration diplomatique avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Le journal La Razon a révélé que sur les quatre premiers mois de 2006,  Roumains et Bulgares étaient arrivés en Espagne. Il a rappelé que l'immigration la plus importante venait d'Amérique latine et d'Europe de l'Est.

La carte du Laboratoire DemoMed représente le taux par commune des étrangers résident en Espagne. Les taux les plus importants se situent sur la cote méditerranéenne (communauté de Valence, Catalogne, Murcie...) ainsi que la région de la capitale Madrid. Selon (Q.LARUE 2014) ce phénomène peut s'expliquer par l'attraction de certains territoires, notamment ceux qui bordent la mer Méditerranée (Catalogne, Communauté de Valence, Murcie et Andalousie) mais aussi autour de la capitale Madrid et sa région. Ces régions sont attractives pour les populations étrangères que ce soit pour des emplois dit qualifiés ou des emplois dans le secteur secondaire.

À la suite d'une enquête achevée en février 2020, le Rapporteur spécial des Nations unies sur l'extrême pauvreté, Philip Alston, a déclaré que des travailleurs immigrés en Espagne vivaient « probablement dans les pires conditions que j'aie jamais vues ».

Répartition par nationalité

Répartition par nationalité au  janvier

Répartition de la population en Espagne par pays de naissance au  janvier

Source.

Mouvement naturel de la population étrangère 
Le tableau suivant reprend les principales données relatives au mouvement naturel de la population étrangère en Espagne. La troisième colonne (intitulée « Pourcentage ») affiche le pourcentage d'un groupe d'étrangers par rapport à la totalité de ceux-ci.

Taux de natalité 2009 d'après le pays d'origine

Naissances par nationalité de la mère en Espagne 

Ce tableau contient uniquement les naissances par nationalité de la mère égal ou supérieur à 900.

Naissances par pays de naissance de la mère en Espagne 

Ce tableau contient uniquement les naissances par pays de naissance de la mère égal ou supérieur à .

Différents types d'immigrants 

On distingue trois types d'immigration en Espagne :
Immigration ouest-européenne : il s'agit surtout mais pas seulement d'une immigration de retraités venus chercher un climat doux et agréable pour y passer leurs dernières années. Ces immigrants sont souvent aisés. Cette population présente un taux fort élevé de mortalité. Ainsi, en 2004, sur  d'étrangers, il y a eu  d'Européens, soit 74,2 %. Parmi eux,  Britanniques (23,7 % des décès d'étrangers) et  Allemands (soit 15,3 %). Parmi les jeunes immigrés de ce type, la fécondité est très basse, comme dans leur pays d'origine. Ce type d'immigrants ne contribue pas à un quelconque redressement démographique.
Immigration est-européenne : surtout Roumains, Bulgares, Russes et Ukrainiens. Moins âgée que la catégorie précédente, cette population englobe des populations venues essentiellement pour chercher du travail afin d'améliorer leur existence. Notons chez les Roumains un pourcentage important de Roms. Hormis les Roms, la fécondité de ces immigrés est extrêmement basse, comme du reste dans leur pays d'origine.
Immigration des pays en développement enfin : surtout latino-américaine et africaine. Essentiellement composée d'adultes jeunes et en bonne santé, venus chercher du travail en Europe et actifs dans une grande variété de secteurs (souvent sous-payés) : construction, tourisme, ouvriers agricoles, soignantes, domestiques, manœuvres et ouvriers de l'industrie, etc. Cette catégorie d'immigrants présente une forte fécondité et, compte tenu de sa jeunesse, une très faible mortalité.

La plupart des clandestins entrent dans les deux dernières catégories.

Entrées d'étrangers par origine 

Totaux :

Chiffres concernant le nombre total d'entrées de 2007 à 2017, classement réalisés selon les dix premiers pays d'origine en 2017.
Selon les chiffres du rapport "Perspectives migrations internationales 2019" :
 

Le boom économique de l'Espagne commence à la fin des années 1990, la croissance du PIB va croître annuellement de plus de 3 % de 1998 à 2007 (excepté en 2002, 2,9 %). Le chômage qui amorce sa baisse en 1994 (22 % de chômage) va baisser progressivement passant de 16 % en 1998 à 8 % en 2007. Cette forte croissance économique et cette baisse importante du chômage entraîne une immigration massive qui va augmenté progressivement pour atteindre son point le plus haut en 2007 ( en 2007). À la suite de la crise financière mondiale de 2007, l'Espagne va subir une forte crise économique, le pays bascule en récession en 2009 (-3,6 %) et ne sortira de cette croissance négative ou nulle qu'en 2014 (+1,4 %). Cette crise économique va entraîner une explosion du chômage qui atteindra son point le plus haut en 2013 (environ 26 %). Les flux migratoires sont fortement influencés par la situation économique de l'Espagne, le tableau ci-dessus illustrent bien les effets de la crise économique car le nombre d'entrées est divisé par trois de 2007 à 2010 avant de se stabiliser à partir de 2011-2012 et d'augmenter de nouveau lors de la reprise économique et de la baisse du chômage.

Poids relatif de l'immigration en Espagne 

D'après Latinreporters.com (en date du 30 janvier 2006), le solde migratoire positif estimé pour 2005 par Eurostat est de . En conséquence, . (Il est à remarquer qu'Eurostat évalue la population globale de l'Espagne à  au  janvier 2006, soit une notable différence par rapport aux chiffres de l'INE).

Nuptialité 

En Espagne, le mariage entre personnes de même sexe est légal depuis 2004.

Mariages d'après la nationalité des époux 
Les chiffres suivants concernent uniquement les mariages entre conjoints de sexe différent et excluent donc les mariages homosexuels.

Religions 

Au recensement de l'année 2000, 66,7 % de la population se déclarait catholique, 32,1 % se déclarait non croyante, et le 1,2 % restant se déclarait croyante d'autres religions ou confessions (musulmans, chrétiens orthodoxes, protestants, juifs, etc.).

Génétique 
Une étude récente de Adams  en 2008 a montré que les Espagnols auraient en moyenne 70% environ d'ancêtres européens, 20 % d'ancêtres juifs sépharades et 10 % d'ancêtres Nord-Africains, cette étude se référait uniquement à l'ascendance paternelle, les preuves suggèrent qu'ADNmt ascendance maternelle en Espagne est presque unique européenne.
De nombreuses études ont tenté de trouver une trace génétique historique des populations nord-africaines sur le génome moderne des populations portugaises et espagnoles de péninsule ibérique. Des études ont pointé du doigt le rôle de barrière génétique qu'a eu le détroit de Gibraltar plus que de pont. En général, selon Bosch et al. 2007 ".. les origines du Y-chromosome des ibériens peuvent être résumées ainsi : 5 % des nouveaux NW africains, 78 % du haut paléolithique et des dérives plus localisées (groupeIX), and 10 de néolithique. Les estimations de l'ascendance du chromosome Y varient, avec une étude de 2008 publiée dans le "Journal américain de la génétique humaine" utilisant 1140 échantillons de toute la péninsule ibérique, a estimé que 10,6 % des Ibères modernes (Espagne + Portugal) ont un ADN reflétant certains ancêtres d'Afrique du Nord. La proportion moyenne d'haplotypes identiques partagés entre l'échantillon juif séfarade et les échantillons ibériques est de 3,6 %, alors que la proportion de ceux qui sont partagés entre l'échantillon marocain et les échantillons ibériques est de 2,8 %. Une étude similaire de 2009 de l'étude du chromosome Y avec 659 échantillons en provenance du Portugal, 680 du nord de l'Espagne, 37 échantillons de l'Andalousie, 915 échantillons provenant de l'Italie continentale, et 93 échantillons de Sicile a trouvé des niveaux significativement plus élevés de l'ascendance mâle d'Afrique du Nord en Espagne, au Portugal et en Sicile (7,7 %, 7,1 % et 7,5 % respectivement) qu'en Italie (4,6 %). Une étude de 2007 a estimé que la contribution de la lignée d'Afrique du Nord à l'ensemble du génome de la péninsule ibérique est de 5,6 % ".

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communautés autonomes d'Espagne
 Liste des communautés autonomes d'Espagne par population
 Démographie des provinces en Espagne
 Espagne
 Avortement en Espagne

Liens externes 
  (INE) : Page Excel du recensement.
  (INE) : page d'accueil.